North Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Main Street Historic District (Alabama), ID-Nr. 85000445
 North Main Street Historic District (Georgia), ID-Nr. 80000999
 North Main Street Historic District (Henderson County, Kentucky), ID-Nr. 90000297
 North Main Street Historic District (Hopkins County, Kentucky), ID-Nr. 88002713
 North Main Street Historic District (Muhlenberg County, Kentucky), ID-Nr. 85001904
 North Main Street Historic District (Pulaski County, Kentucky), ID-Nr. 84001964
 North Main Street Historic District (Mississippi), ID-Nr. 93000307
 North Main Street Historic District (Missouri), ID-Nr. 86002137
 North Main Street Historic District (Cayuga County, New York), ID-Nr. 92001365
 North Main Street Historic District (Ontario County, New York), ID-Nr. 73001239
 North Main Street Historic District (East Hampton, New York), ID-Nr. 88001025
 North Main Street Historic District (Southampton, New York), ID-Nr. 86002730
 North Main Street Historic District (Alamance County, North Carolina), ID-Nr. 99000698
 North Main Street Historic District (Davie County, North Carolina), ID-Nr. 90000822
 North Main Street Historic District (Rowan County, North Carolina), ID-Nr. 85001674
 North Main Street Historic District (Hardeman County, Tennessee), ID-Nr. 80003831
 North Main Street Historic District (Maury County, Tennessee), ID-Nr. 89000263
 North Main Street Historic District (Fond du Lac County, Wisconsin), ID-Nr. 02000149
 North Main Street Historic District (Rock County, Wisconsin), ID-Nr. 80000189
 North Main Street Historic District (Winnebago County, Wisconsin), ID-Nr. 96000250